Kamo puede referirse a:

Lugares

Japón 
Kamo (Niigata)
Distrito de Kamo (Gifu)
Distrito de Kamo (Hiroshima)
Distrito de Kamo (Shizuoka)
Kamo (Kioto)
 Santuario Kamo, en Kioto
Kamo (Okayama)
Kamo (Shimane)
Kamo (Shizuoka)
Kamō (Kagoshima)

Otros países 
Gavar, Armenia - antiguamente Kamo.
Kamo (Armenia)
Kamo (Azerbaiyán)
Kamo (Nueva Zelanda)

Ríos

Japón 
 El Río Kamo (Kioto), localizado en la ciudad de Kioto.
 El Río Kamo (Ehime), localizado en la prefectura de Ehime.
 El Río Kamo (Chiba), localizado en la prefectura de Chiba.

Otros países 
 El Río Kamo (Rusia), localizado al norte de la Siberia rusa.

Personas 
 Kamo (Bolchevique), (1882-1922), nombre real: Simon Ter-Petrossian, Bolchevique georgio.
 Shu Kamo (1939-), futbolista y mánager.
 Kamo no Chōmei (1155–1216), autor.
 Kamo no Mabuchi (1697–1769), poeta.
 Serizawa Kamo (1826?–1863), comandante de los guerreros Shinsengumi.
 Kamo no Yasunori (917-977), onmyōji.